Trade poate fi:

Clădiri 
 World Trade Center
 7 World Trade Center
 Pullman Bucharest World Trade Center

Companii 
 Genco Trade, companie importatoare și distribuitoare de electronice și electrocasnice din România
 Renania Trade, companie producătoare de articole pentru protecția muncii din Târgu Mureș
 Transport Trade Services, grup de companii de transport din România

Altele 
 Anti-Counterfeiting Trade Agreement